Натуральне число 2011
 2011 рік до нашої ери
 2011 рік нашої ери